Mit Reichstagswahl 1867 werden folgende Wahlen bezeichnet:

 Reichstagswahl Februar 1867
 Reichstagswahl August 1867